Ånge (gemeente), een Zweedse gemeente in Landschap Medelpad
Ånge (plaats), de hoofdplaats in de gelijknamige Zweedse gemeente
Ånge (plaats in Uppsala), een plaats in de gemeente Uppsala
Ånge (plaats in Arjeplog), een plaats in de gemeente Arjeplog